Compagnie steht für:
 Compagnie, Rechtsformhinweis auf mehr als zwei Gesellschafter
 eine militärische Einheit, siehe Kompanie (Militär)
 ein gesellschaftliches oder genossenschaftlich geführtes Unternehmen, siehe Kompanie (Unternehmen)

La Compagnie steht für:
 La Compagnie, französische Fluggesellschaft

Siehe auch:

 Dino Compagni (ca. 1246/47–1324), florentinischer Kaufmann, Politiker und Chronist
 Company
 Kompanie